Aithér, éter, fogalom az ógörög mitológiában és innen átszármazva a filozófiában; Arisztotelésznél az őselemek egyike
 Éter (fizika), az elektromágneses hullámok terjedéséhez szükséges feltételezett, később tévedésnek bizonyult közeg
 Éter (kémia), az oxigéntartalmú szerves vegyületek egyik csoportja
 Dietil-éter, a fentebbi csoportba tartozó vegyület
 Ákása, mint éter - fogalom az ind filozófiában